Holm ou holme (pluriel holmes) est un mot anglais qui peut désigner un îlot ou une zone humide. Ce mot a donné de nombreux toponymes et, par suite, un patronyme.

Patronyme 

 Arielle Holmes, actrice américaine ;
 Arthur Holmes (1890-1965), géologue britannique ;
 Augusta Holmès (1847-1903), compositrice française d'origine irlandaise ;
 Burton Holmes (1870-1958), photographe, cinéaste américain ;
 Charles Holmes (1711-1761), officier de marine britannique ;
 Chris Holmes (1971- ), champion paralympique britannique de natation ;
  (1946-), chanteur américain d’origine britannique ;
 Daniel Holmes (1989-), footballeur anglais ;
 David Holmes (1769-1832), homme politique américain ;
 David Holmes (1969-), musicien britannique ;
 Doris Holmes (1899-1985), géologue britannique ;
 Edward Holmes (1799-1859), musicologue et critique musical britannique ;
 Edwin Holmes (? 1842-1919), astronome britannique qui a découvert la comète portant son nom ;
 Elizabeth Holmes (1984-), dirigeante d'entreprise américaine ;
 Emily Holmes Coleman (1899-1974), femme de lettres américaine
 Ernest Holmes (1887-1960), philosophe américain ;
 Frederic L. Holmes (1932-2003), historien des sciences américain ;
 Harry Johnson-Holmes, (1996-), joueur de rugby à XV australien ;
 Harry Nicholls Holmes (1879-1958), chimiste américain ;
 Helen Holmes (1893-1950), actrice américaine ;
 Henry Howard Holmes (1860-1896), tueur en série américain ;
  (1884-1976), député canadien ;
 Gordon Holmes (1876-1965), neurologue britannique ;
 Greg Holmes (1983-), rugbyman australien ;
 Greg Holmes (1963-), tennisman américain ;
 Ian Holmes 1965-), coureur de fond anglais ;
 Jean Holmes (1799-1852), éducateur canadien renommé ;
 Jessica Holmes (1973-), actrice et scénariste canadienne ;
 Joël Holmès (1928-2009), auteur-compositeur interprète français ;
 John C. Holmes (1944-1988), acteur de films pornographiques américain ;
 Julie Lynn Holmes (1951-), patineuse artistique américaine ;
 Katharine Holmes (1993-), escrimeuse américaine ;
 Katie Holmes (1978-), actrice américaine ;
 Kelly Holmes (1970-), athlète britannique ;
 Lizzie Holmes, (1850-1926), journaliste ;
 
 Oliver Wendell Holmes Sr. (1809-1894), écrivain et médecin américain ;
 Oliver Wendell Holmes Jr. (1841-1935), juriste et juge à la Cour suprême des États-Unis, fils du précédent ;
 
 Pete Holmes (1979-), acteur, humoriste et scénariste américain ;
 Phillips Holmes (1907-1942), acteur américain ;
 Priest Holmes (1973-), ancien joueur américain de football américain ;
 Rand Holmes (1942-2002), dessinateur de bande dessinée canadien ;
 
 
 Samuel Jackson Holmes (1868-1964), zoologiste américain ;
 Santonio Holmes (1984-), joueur américain de football américain ;
 Stanley Holmes, 1 baron Dovercourt (1878-1961), homme d'affaires et homme politique britannique ;
 Stuart Holmes (1884-1971), acteur américain ;
 Taylor Holmes (1878-1959), acteur américain ;
 Tina Holmes (1973-), actrice américaine ;
 Tommy Holmes (1979-), footballeur anglais ;
 William Holmes (1904-1978), monteur américain ;
 William Holmes (1936-), coureur cycliste britannique ;
 William George Holmes (1892-1969), militaire britannique ;
  (1846-1933), anthropologue américain ;
 Zack Holmes (1990-), joueur de rugby à XV australien ;

Personnages de fiction 
 Sherlock Holmes est un personnage de roman policier imaginé par Sir Arthur Conan Doyle ;
 Mycroft Holmes est le frère aîné de Sherlock Holmes dans quatre nouvelles de Conan Doyle.
 Enola Holmes est la petite sœur de Sherlock et de Mycroft, elle devient détective dans le film Enola Holmes.

Titre 

 Holmes est une série de bande dessinée de Luc Brunschwig et Cécil.

Sciences 
 17P/Holmes est le nom d'une comète découverte par Edwin Holmes en 1892 et devenue subitement très lumineuse en .

Sigle 

  est l’acronyme de , base de données du Metropolitan Police Service.

Toponyme 

 Holmes Chapel.

 en Floride, Holmes Beach ;
 dans le Minnesota,  ;
  est le nom de plusieurs comtés ;
 Holmes, zone non incorporée (Unincorporated community) du comté d'Adair dans le Kentucky.

Divers 
 Holmes est une marque de ventilateurs ;

Références 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais